The Frame-Up – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
The Frame-Up – film del 1913 diretto da Reginald Barker
The Frame-Up – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
The Frame-Up – film del 1915 diretto da Otis Turner
The Frame-Up – film del 1915 diretto da James W. Horne
The Frame-Up – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
The Frame-Up – film del 1917 diretto da Edward Sloman
The Frame-Up – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Al Jennings Production Company
The Frame-Up – film del 1923 diretto da Harry Moody
The Frame-Up – film del 1937 diretto da D. Ross Lederman